Le nom Pierre Bonte est porté par les personnes suivantes :
 Pierre Bonte (1932- ), un journaliste et présentateur de radio et de télévision français ;
 Pierre Bonte (1942-2013), un ethnologue français.